O Campeonato Gaúcho de Futebol Amador de 2011 é a 58ª edição da principal competição da categoria no Rio Grande do Sul. Quatorze equipes se inscreveram para obter o título de campeão amador do estado.

Participantes 
 Academia do Morro (Porto Alegre)
 Botafogo (Fagundes Varela)
 Colorado (Não-me-toque)
 Flamengo (Bento Gonçalves)
 Gramadense (Gramado)
 Guaíba (Guaíba)
 Ibirubá (Ibirubá)
 Juventude Operária (Ibirubá)
 Nova Petrópolis (Nova Petrópolis)
 Parobé (Parobé)
 Sapiranga (Sapiranga)
 Serrano (Canela)
 Tamoio (Viamão)
 União Campestre (Lajeado)

Primeira Fase

Grupo A 

|}

Grupo B 

|}

Grupo C 

|}

Fase Final 

Fonte: 
 Tabela de jogos (Primeira Fase + Fase Final)
 Classificação (Primeira Fase + Fase Final)

Premiação 

Campeonato Gaúcho de Futebol